Mariatorget (metrostation) : metrostation in Stockholm
 Mariatorget (plein) : plein in Stockholm